Trzecie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 odbyły się w norweskim Lillehammer na skoczni Lysgårdsbakken. Początkowo te zawody miały się odbyć w Niżnym Tagile, jednak z powodu braku siatek chroniących przed wiatrem oraz problemów z wypłacaniem premii finansowych za poprzednie zawody Pucharu Świata w tym miejscu zostały przeniesione właśnie do Lillehammer. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego, które zostały rozegrane 9 grudnia, wygrał Kamil Stoch skokiem na odległość 144 metrów. Dzień później, w konkursie indywidualnym po raz drugi z rzędu w tym sezonie, zwycięstwo odniósł Domen Prevc, przed Danielem-André Tande oraz Stefanem Kraftem. Dwóch Polaków znalazło się w pierwszej dziesiątce i podobnie jak w ostatnim konkursie indywidualnym w Klingenthal zajęli miejsca blisko podium – Kamil Stoch uplasował się na czwartej pozycji, zaś Maciej Kot zaraz za nim. 11 grudnia zostały przeprowadzone kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego i konkurs główny: w kwalifikacjach, w których wystartowało 63 zawodników, wygrał Peter Prevc, a kolejne miejsca zajęli Stefan Hula i Jurij Tepeš. Z polskich skoczków, tylko Klemens Murańka odpadł po eliminacjach. W rozegranym kilkadziesiąt minut później konkursie pierwsze dwa miejsca zajęli Polacy: triumfował Kamil Stoch, przed Maciejem Kotem, natomiast na najniższym stopniu podium stanął Markus Eisenbichler.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Lillehammer był Kristian Brenden oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlak. Sędzią technicznym był Pekka Hyvärinen, a jego asystentem – Martin Brunner. Kontrolą sprzętu przed skokiem zajmował się natomiast Morten Solem, zaś po skoku, sprzęt sprawdzał Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Lillehammer

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Lillehammer
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer
2016 w Norwegii